Death to the Pixies — перший збірник пісень американської групи Pixies, який був випущений 6 жовтня 1997 року.

Композиції 
 Cecilia Ann – 2:06
 Planet of Sound – 2:06
 Tame – 1:56
 Here Comes Your Man – 3:21
 Debaser – 2:52
 Wave of Mutilation – 2:04
 Dig for Fire – 3:02
 Caribou – 3:14
 Holiday Song – 2:14
 Nimrod's Son – 2:17
 U-Mass – 3:01
 Bone Machine – 3:05
 Gigantic (12" Version) – 3:08
 Where Is My Mind? – 3:52
 Velouria – 3:40
 Gouge Away – 2:44
 Monkey Gone to Heaven – 2:57

Джерела 
 Death to the Pixies  last.fm

Альбоми Pixies